Primera División 1947 (Chili)
 Primera División 1947 (Argentinië)
 Primera División 1947 (Uruguay)
 Primera División 1947 (Paraguay)
 Primera División 1946/47 - Spanje